Carratraca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Carratraca (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Carratraca (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar